Der Begriff Ochsenstein bezeichnet:

 die Burg Ochsenstein auf dem Schlossberg im Elsass
 das Territorium der Herrschaft Ochsenstein im Elsass
 das Adelsgeschlecht derer von Ochsenstein (Adelsgeschlecht) im Elsass

Ochsenstein ist der Name folgender Personen:
 Adelheid von Ochsenstein († 1314), Gattin des Markgrafen Rudolf II. von Baden
 Johann Ochsenstein (1331–1386), kommandierender Feldhauptmann der Habsburger gegen die Eidgenossen in der Schlacht bei Sempach